Piraera kan syfta på:

Honduras 

 Piraera (kommun), Departamento de Lempira, 
 Piraera (ort), Departamento de Lempira,